Rafael Grau puede referirse a:

 Rafael Grau Cavero (1876-1917), abogado y político peruano;
 Rafael Grau Ferrer (1929-), futbolista español.